

Astronomia
 Valeria – cratere d'impatto presente sulla superficie di Titania
 611 Valeria – asteroide della fascia principale

Geografia
 Pannonia Valeria o semplicemente Valeria – antica provincia romana
 Valeria – città della Contea di Jasper (Iowa, Stati Uniti d'America)

Mitologia
 Valeria Luperca – figura della mitologia romana

Onomastica
 Valeria – nome proprio di persona italiano femminile

Persone
 Valeria di Milano – santa e martire cristiana
 Valeria Massimilla – figlia di Galerio e moglie di Massenzio
 Valeria Messalina – terza moglie di Claudio, madre di Claudia Ottavia e di Britannico
 Galeria Valeria – imperatrice romana, figlia di Diocleziano e seconda moglie di Galerio

Televisione
 Valeria – telenovela argentina del 1987
 Valeria – serie televisiva spagnola del 2020
 Valeria medico legale – serie televisiva poliziesca italiana del 2000